HZ Андромеды () — одиночная переменная звезда в созвездии Андромеды на расстоянии приблизительно 915 световых лет (около 281 парсека) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +19,5m до +17,6m.

Характеристики 
HZ Андромеды — оранжевая пульсирующая полуправильная переменная звезда (SR) спектрального класса K. Эффективная температура — около 3798 K.

Примечания